são-mateuense – abitanti di São Mateus do Maranhão
são-mateuense – abitanti di São Mateus do Sul